Передовой хребет — горный хребет в южной части Скалистых гор (США).
 Передовой хребет — горный хребет к северу от Бокового хребта (РФ, Северный Кавказ).